Battle kan syfta på:
 Battle, East Sussex – en stad i East Sussex, England
 Fairey Battle – ett brittiskt lätt bombflygplan (1936)
 Battle (rap) – en duell inom hip-hop eller rap
 Battle (roman) – en bok av författaren Sara Villius